Кораблино — топоним в России:
 
 Кораблино — город, административный центр Кораблинского района Рязанской области.
 Кораблино — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Кораблино — деревня в Кимовском районе Тульской области.

См. также 
 Кораблин
 Кораблинов